El Conde Brunet, de nombre Nicolás Brunet y Muñoz, (1758-1828) fue un noble criollo cubano fundador del Teatro Brunet y propietario del Palacio Brunet ( actualmente Museo Romántico ) situado en la ciudad de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Biografía 

Nicolás de la Cruz Brunet y Muñoz, nació el 27 de mayo de 1758 y bautizado el 21 de junio del mismo año en la parroquia mayor (L.11, f.68, n.521). Residió indistintamente en Trinidad y La Habana. Poseyó Casa-Quinta en La Habana y en Trinidad, el Palacio de Brunet y el Teatro Brunet, inaugurado en 1802. Fue propietario del ingenio "San Nicolás", en Cienfuegos, y el "Yaguaramas" en Trinidad, y varias haciendas. Fue simpatizante del Movimiento Reformista en Cuba y amigo de José Antonio Saco y otros connotados reformistas cubanos a quienes apoyó en una ocasión en carta dirigida a la Corona y más tarde con aportes pecuniarios. 

Fue alcalde ordinario de Trinidad, gentil hombre de Cámara de SM con ejercicio y servidumbre, gran cruz y comendador de la Real Orden Americana de Isabel la Católica. Se le concedió el condado de Casa-Brunet, por Real Decreto de la reina gobernadora y correspondiente Real Despacho de 23 de septiembre de 1780. Casó el 7 de marzo de 1782 en la misma iglesia (L.7, f.6, v. y 7, n.26) con Ángela Josefa Borrell y Lemus, hija del teniente coronel, comandante del Batallón de Voluntarios Realistas de Fernando VII, José Mariano Borrell y Padrón, y de Josefa María Lemus y de la Cruz-Jiménez, naturales todos de Trinidad, y progenitores estos últimos del primer marqués de Guáimaro y de la segunda condesa propietaria de San Antonio. Ángela Josefa falleció el 12 de diciembre de 1898 en Vallecas, Madrid, España. Nicolás y Ángela Josefa tuvieron por hijos a: Josefa María, Nicolás José, José Antonio, Juan Luis (b:4/18/1836), Mª de la Merced, Ángela, Mª del Carmen, Luisa Ana, Francisco, Mariano, Isabel y María Brunet y Borrell, de los cuales los últimos tres no nacieron en Trinidad.

Nicolas recibe el título de Conde de Casa Brunet por Real despacho, el 26 de septiembre de 1836, y también, a través del mismo despacho, le fue concedida la Orden de Isabel la Católica. Fue también Vizconde de Palmarito, Conde San Buenaventura y Gentilhombre de Cámara de su Majestad. Caso el 7 de marzo de 1830 con Angela Josefa Borrell y Lemus , de la Casa de los Marqueses de Guáimaro por Real Despacho de 5 de junio de 1860. 

Nicolas y Angela tuvieron doce hijos, seis de los cuales nacieron en Trinidad. A mediados del siglo XIX los Condes se establecen en España, dadas las tensiones políticas del país y las sospechas de tener vínculos con el administrador de sus bienes, Juan Cadalso y Piedra, uno de los constructores más destacados de la época y activo conspirador en contra del gobierno español, lo cual conocemos gracias a Alicia Garcia Santana, historiadora trinitaria. A través de su matrimonio con Angela Borrell el Conde heredo una fortuna valorada en más de medio millón de pesos. Nicolas fue propietario del ingenio Palmarito y el ingenio Yaguaramas. En 1862 su fortuna alcanzaba la cifra de 1,638,000 pesos, según nos dice Alicia Garcia Santana en su libro "Trinidad de Cuba".

El famoso teatro Brunet se inaugura en 1840 y en 1849 fue comprado por Don Justo Germán Cantero en 17,000 pesos, cifra citada por Manuel de J. Béquer, historiador de la ciudad de Trinidad..

Se le acredita el primer ferrocarril del puerto de Casilda a Trinidad, para llegar a los centrales azucareros del famoso Valle de San Luis o de los Ingenios que eran de su propiedad.

Referencias 

Empresarios de Cuba
Fallecidos en Cádiz